Джанин (также Дженин):
 Дженин (город) — город в Палестинской автономии.
 Дженин (провинция) — одна из провинций Палестинской автономии.

Песни 
 «Janine» — песня 1969 года из альбома Дэвида Боуи Space Oddity.
 «Janine» — песня 1979 года из альбома  канадской группы .
 «Janine» — песня 1994 года из альбома  американской группы .
 «» — песня 2006 года из альбома  немецкого рэпера Bushido.

Фильмы 
 Janine — короткометражный фильм 1961 года режиссёра Мориса Пиала.
 Janine — фильм 1990 года.

Имя 
 Джанин Мэри Линдмалдер — американская стриптизерша и порноактриса.
 Джанин Гарофало — американская стендап-комедиантка, актриса, теле- и радиоведущая, политический деятель и сценарист.